Amerikai egyesült Államok
Cardiff (Alabama)
Cardiff-by-the-Sea, Encinitas, California
Cardiff (Illinois)
Cardiff (Maryland)
Cardiff (New Jersey)
Cardiff (New York)
Cardiff (Tennessee)
 Ausztrália
Cardiff (Új-Dél-Wales)
 Egyesült Királyság
Cardiff
 Kanada
Cardiff (Alberta)
Cardiff (Ontario)
 Új-Zéland
Cardiff (Új-Zéland)